FSK kan syfta på:

 FSK – en frekvensmodulations teknik, se Frequency-shift keying
 FSK – ett norskt militärt specialförband inrättat 1981, se Forsvarets spesialkommando
 FSK – en uniformerad paramilitär skogsbevakningskår i Nazityskland, se Forstschutzkommando
 FSK – ger stöd till det civila samhället vid nationella kriser såsom bland annat jordbävningar och skogsbränder, se Kosovos försvarsmakt
 FSK (musikgrupp) – ett tyskt band
 FSK – Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
 FSK – Föreningen Sveriges Körledare
 fsk – en förkortning för förskola